Закате Ларго има више значења:

 Закате Ларго (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закате Ларго (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику